

Журавлево — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Журавлево — присілок, Кемеровський округ, Кемеровська область